Čata, een plaats in Slowakije
 Cata (Venezuela), een strand in de Venezolaanse deelstaat Aragua
 Cața, een Roemeense gemeente in het district Brașov